Fade peut désigner :

Nom 
 Le fade ou la fadeur caractérise une chose manquant de saveur ou de beauté.
 Un fade (ou fadet ou une fadette) est un être surnaturel généralement invisible, sorte de fée ou de lutin, dans les légendes rurales de plusieurs régions du centre de la France.

Série 
 The Fades (ou Les Esprits au Québec) est une série télévisée britannique.

Toponyme 
 Le viaduc des Fades (ou les Fades) est un viaduc ferroviaire français situé en Auvergne.

Musique 
 Fade, une chanson du EP F1 de FLORAA.
 Fade, une chanson de Kanye West featuring Post Malone et Ty Dolla Sign sortie en 2016.

Notes et références